

Patronyme 

 Léonard Bandy de Lachaud (1729-1803), marchand et député français, père de Gilbert ;
 Gilbert Bandy de Nalèche (1756-1820), fils de Léonard, général et député français ;
 Louis Bandy de Nalèche (1828-1879), petit-fils de Gilbert, homme de lettres et député français ;
 Étienne Bandy de Nalèche (1865-1947), fils de Louis, journaliste français ;
 Françoise Bandy de Nalèche (1891-1974), petite-fille de Louis, actrice française, connue sous le nom de scène Françoise Rosay ;
 Jett Bandy (1990-), joueur américain de baseball.

Sport 
 Bandy
 Bandy aux Jeux olympiques
 Bandy dans le monde